Drachenstein steht für
 Drachenstein (Berg)
 Der Drachenstein, Musical 
 Burg Drachenstein, Burgruine
 Haus Drachenstein, Villa in Bonn – Bad Godesberg
 Haus Drachenstein, historisches Fachwerkhaus in Obertürkheim (Stuttgart)
 Luzerner Drachenstein, ein Objekt im Natur-Museum Luzern
 Drachenstein, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Smokowo (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen